NGC 3565 (другие обозначения — ESO 570-8, NPM1G -19.0363, PGC 33701) — галактика в созвездии Чаши. Открыта Ормондом Стоуном в 1886 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3565
Чаша (созвездие)